Огублённый (огу́бленный) гласный переднего ряда средне-верхнего подъёма — гласный звук, используемый в речи на некоторых языках. В Международном фонетическом алфавите этот звук обозначается знаком ø, в X-SAMPA этот звук передаётся при помощи знака 2.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 

Гласные средне-верхнего подъёма
Огублённые гласные
Гласные переднего ряда